Хот-спот (от  — «горячая точка») — участок местности (например, помещение офиса, кафе, кампуса, станция метро), где при помощи портативного устройства (ноутбука, смартфона или карманного компьютера), оснащённого модулем радиодоступа по протоколу Wi-Fi, можно получить доступ к информационным сетям (интернету, интранету). Так, многие кафе делают бесплатные хот-споты для доступа к интернету с целью привлечения посетителей и как дополнительный сервис. Во многих случаях в хот-спотах предоставляется коммерческая услуга интернет-доступа (с оплатой по времени или объёму переданных данных).

Во многих странах предоставление публичного доступа к интернету в хот-спотах регулируется законодательно, например, в странах Евросоюза согласно союзным директивам владельцы хот-спотов обязаны хранить основные данные о действиях пользователей в течение 12 месяцев (это положение было отменено в 2014 году).

См. также 
 WLAN
 WiMAX
 Wi-Fi Direct
 Тетеринг
 Captive portal

Примечания 

Беспроводные сети
Wi-Fi